Bagabag ist die Bezeichnung 
 einer Verwaltungsgemeinde auf den Philippinen; siehe Bagabag (Philippinen)
 einer Insel in der Madang-Provinz von Papua-Neuguinea; siehe Bagabag (Papua-Neuguinea)